Первомайська міська громада:
 Первомайська міська громада — громада у Миколаївській області
 Первомайська міська громада — громада у Харківській області